Ле-Брёй-ан-Ож () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Бланжи-ле-Шато. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14102.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 977 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 574 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 433 были экономически активными, 141 — неактивными (показатель активности — 75,4 %, в 1999 году было 71,6 %). Из 433 активных жителей работали 403 человека (212 мужчин и 191 женщина), безработных было 30 (14 мужчин и 16 женщин). Среди 141 неактивных 38 человек были учениками или студентами, 76 — пенсионерами, 27 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ле-Брёй-ан-Ож 

Коммуны департамента Кальвадос